Extreme programming
 Windows XP: een besturingssysteem.
 Xeroderma pigmentosum: een ziekte die overgevoeligheid voor ultraviolette straling tot gevolg heeft.
 Athlon XP: een processor van AMD.
 Het Labarum, het monogram van de Griekse letters chi en rho dat symbool staat voor Christus. 
 De naam en het symbool van de jeugdbeweging Chiro zijn daarvan afgeleid.
 Ervaringspunt, rollenspelterminologie.